Il doppio maschile  del torneo di tennis ECM Prague Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Jordan Kerr che hanno battuto in finale Leoš Friedl e David Škoch 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Leoš Friedl /  David Škoch (finale)

 Yves Allegro /  Stephen Huss (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Jordan Kerr (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2007